Kleinnaundorf ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Kleinnaundorf (Freital), Stadtteil der Großen Kreisstadt Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Kleinnaundorf (Thiendorf), Ortsteil der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen